|}

Die Bahnstrecke Chlumec nad Cidlinou–Międzylesie ist eine eingleisige Hauptbahn („celostátní dráha“) in Tschechien, welche ursprünglich von der Österreichischen Nordwestbahn (ÖNWB) errichtet und betrieben wurde. Sie beginnt in Chlumec nad Cidlinou und führt über Hradec Králové und Letohrad nach Międzylesie (Mittelwalde) in Polen. Die Strecke ist Teil der internationalen Fernverbindung Prag–Hradec Králové–Międzylesie–Breslau.

Geschichte 

Am 5. August 1867 hatten das Kaiserthum Österreich und das Königreich Preußen die Herstellung der grenzüberschreitenden Eisenbahnstrecken Landshut–Schwadowitz und Wildenschwert–Glatz in einem Staatsvertrag beschlossen.

Die Konzession für die Strecke Wildenschwert-Glatz erhielt die Österreichische Nordwestbahn am 25. Juni 1870 zusammen mit der Elbetalbahn (Nimburg–Tetschen) und einer Verbindung von Chlumetz über Königgrätz nach Geiersberg. In der Konzession war der Bau einer eingleisigen Strecke vorgesehen. Erst wenn „der jährliche Rohertrag während zweier auf einander folgender Jahre die Summe von 180.000 fl. in Silber pr. Meile überschreitet“ konnte die Staatsverwaltung die Anlage eines zweiten Gleises fordern.

Eröffnungsdaten

 4. Oktober 1873: Chlumetz–Königgrätz
 14. Januar 1874: Königgrätz–Lichtenau
 15. Oktober 1875: Lichtenau–Mittelwalde

Nach der Verstaatlichung der ÖNWB am 15. Oktober 1909 ging die Strecke an die k.k. Staatsbahnen (kkStB) über. Nach dem Ersten Weltkrieg traten an deren Stelle die neu gegründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen (ČSD).

Nach der Angliederung des Sudetenlandes an Deutschland im Herbst 1938 kam ein kurzes Stück der Strecke bei Lichtenau zur Deutschen Reichsbahn, Reichsbahndirektion Breslau. Zwischen Mittelwalde und Niederlipka an der Strecke nach Olomouc wurde 1939 ein neues Verbindungsgleis erbaut, welches fortan dem direkten Zugverkehr zwischen Glatz und Mährisch Schönberg (Šumperk) diente. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam die Strecke wieder vollständig zu den ČSD. Der nicht mehr benötigte Verbindungsbogen wurde 1947 abgebaut.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über.

Heute ist die Strecke Teil der tschechischen Kursbuchstrecken 020 (Velký Osek–Choceň), 021 (Týniště nad Orlicí–Letohrad) und 024 (Ústí nad Orlicí–Štíty, Lichkov–Międzylesie).

Bis 2023 ist die Ausrüstung der Strecke zwischen Letohrad und der Staatsgrenze mit dem europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS vorgesehen. Die Streckenausrüstung liefert der tschechische Hersteller AŽD Praha.

Literatur 
 Zdeněk Hudec u. a.: Atlas drah České republiky 2006–2007, 2. Auflage; Verlag Pavel Malkus, Praha 2006, ISBN 80-87047-00-1

Weblinks 

 (Praha–)Velký Osek–Hradec Králové–Choceň auf www.zelpage.cz
 Týniště nad Orlicí–Letohrad auf www.zelpage.cz

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Niederschlesien